Ideal Final Result  – risultato finale ideale nella metodologia TRIZ
 Instrument flight rules  – regole del volo strumentale
 Infection Fatality Rate